Купата на УЕФА 1971/72 е първото издание на този турнир, в което вземат участие 64 клубни отбора и е спечелено от Тотнъм Хотспър в чисто английски финал срещу Улвърхамптън Уондърърс. Купата на УЕФА е наследникът на Купата на панаирните градове.

Турнирът е проведен в шест кръга със срещи на разменено гостуване. При равенство в головете решаващо е първо броя на отбелязаните голове на чужд терен, впоследствие има продължение и накрая изпълнение на дузпи.

Първи кръг 

1 КС Влазния Шкодра се оттегля от участие в турнира.
2 След пожар с фатален край (Волфганг Хофман, футболист на Хеми Хале, губи живота си) в хотела в Айндховен, в който е настанен отборът от Хале, отборът оттегля своето участие.

Втори кръг 

3 Паниониос Атина се оттегля от участие в турнира.

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1971/72
 Купа на носителите на купи 1971/72

Външни препратки 
 Официална страница н УЕФА за сезон 1971/72

Лига Европа